Песчивицы — деревня в Новоржевском районе Псковской области (Оршанская волость)
 Песчивицы — деревня в Новоржевском районе Псковской области (Стехновская волость)